Трка на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржана је 4. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. одбранио је Британац Мохамед Фара.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 атлетичара из 14 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Светски и континентални рекорди трке на 10.000 метара за мушкарце на сајту ИААФ 31. јул 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 10.000 метара пре првенства (4. августа 2017), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ
 Резултати трке на 10.000 метара за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном